Trend kan betekenen:
 Trend (mode), een ontwikkeling in de mode
 Trend (statistiek), een langetermijnbeweging
 Trend (markt), een langetermijnbeweging waarin prijzen sneller stijgen of dalen dan gemiddeld.
 Trends (tijdschrift), een Vlaams financieel economisch tijdschrift